Garvida est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1977), styliste philippin
 (1900-1944), poète et compositeur philippin

Homonymie de patronyme